Оффида () — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Асколи-Пичено.

Население составляет 5318 человек (2008 г.), плотность населения составляет 108 чел./км². Занимает площадь 49 км². Почтовый индекс — 63035. Телефонный код — 0736.

В коммуне особо почитаем Крест Господень, празднование 3 мая. Покровителем коммуны почитается святой Леонард Ноблакский, празднование 6 ноября.

Оффида известна с XVI века как центр ручного кружевоплетения на коклюшках. Образцы изделий местных мастериц представлены в экспозиции Музея кружева (Museo del merletto a tombolo).

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.offida.ap.it/

Галерея

Ссылки 
 http://www.comune.offida.ap.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/ 

Коммуны провинции Асколи-Пичено